

Geografia 
 Polonia
 Ełk – città del Voivodato della Varmia-Masuria
 Stati Uniti d'America
 Elk – comunità non incorporata della Contea di Mendocino, California 
 Elk – township della Contea di Lake, Michigan 
 Elk – township della Contea di Sanilac, Michigan 
 Elk – township della Contea di Gloucester, New Jersey
 Elk – township della Contea di Chester, Pennsylvania
 Elk – township della Contea di Clarion, Pennsylvania
 Elk – township della Contea di Tioga, Pennsylvania
 Elk – township della Contea di Warren, Pennsylvania
 Elk – città della Contea di Price, Wisconsin

Sigle 
 Elbe-Lübeck-Kanal – canale Elba-Lubecca che collega il fiume Elba al Mar Baltico
 Esercito di Liberazione del Kosovo
 Extension Language Kit – software Scheme

Aziende 
 Elk Airlines – compagnia aerea estone

Codici 
 ELK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Elk City (Stati Uniti)
 elk – codice ISO 639-3 della lingua elkei

Informatica 
 Elk Cloner – primo virus informatico

Altri progetti